Плотница — многозначный топоним.

Населённые пункты 
 Плотница — агрогородок в Столинском районе Брестской области Белоруссии.
 Плотница — деревня в Калязинском районе Тверской области России.

Реки 
 Плотница — река в Новгородском районе Новгородской области России.
 Плотница — название реки Свидовец в верхнем течении.

См. также 
 Малая Плотница — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии.